Lüttich-Bastogne-Lüttich 1979 war die 65. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 22. April 1979 über eine Distanz von 241,7 km ausgetragen.
Sieger des Rennens wurde der Deutsche Dietrich Thurau vor Bernard Hinault und Daniel Willems. Thuraus Sieg war der zweite Sieg eines Deutschen bei La Doyenne nach Hermann Buse 1930.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1979
1979